Dos diferentes clases de destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 La Clase Kamikaze de 1922, activos desde 1922 hasta 1946, compuesta por los:
 Asakaze
 Asanagi
 Harukaze
 Hatakaze
 Hayate
 Kamikaze
 Matsukaze
 Oite
 Yūnagi

 La Clase Kamikaze de 1905, activos desde 1906 hasta 1935, compuesta por los:
 Asakaze
 Asatsuyu
 Ayanami
 Harukaze 
 Harukaze 
 Hatsushimo 
 Hatsuyuki 
 Hayate 
 Hibiki 
 Isonami 
 Kamikaze
 Kikutsuki 
 Kisaragi 
 Matsukaze 
 Mikazuki 
 Minatsuki 
 Nagatsuki 
 Nenohi 
 Nowaki 
 Oite 
 Shigure 
 Shiratsuyu 
 Shirayuki 
 Shirotae 
 Uranami 
 Ushio 
 Uzuki 
 Wakaba 
 Yayoi 
 Yūdachi 
 Yūgure 
 Yūnagi